Fouilloux peut faire référence à :
 Le Fouilloux, commune de la Charente-Maritime ;
 Albert Fouilloux (1870-1953), homme politique ;
 Alberto Fouilloux (1940-2018), footballeur chilien ;
 Étienne Fouilloux (né en 1941), historien ;
 Jacques du Fouilloux (1519-1580), gentilhomme du Poitou.

Voir aussi 

  ;
 Saint-Germain-le-Fouilloux.

Homonymie de patronyme